Tian se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dai Ke Tian
 Ming-Yi Tian
 Wan-shu Tian
 Ying-zhou Tian